1639 км, 1639-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1639 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловской железной дороги в Екатеринбурге. Код 780020.
 1639 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога.

Примечания